Dagarnas skum  kan syfta på:

 Dagarnas skum – en roman från 1947 av Boris Vian, originaltitel L'Écume des jours
 Dagarnas skum (opera) –  en opera i tre akter premiär 1986 med musik av den ryske kompositören Edison Denisov originaltitel L'Écume des jours
 Dagarnas skum (film) – en fransk film från 2013 i regi av Michel Gondry, originaltitel L'Écume des jours